Джентльме́н:
 Джентльмен — мужской образ, сформированный в викторианскую эпоху.
 «Джентльмены» () — криминальная комедия режиссёра Гая Ричи.